Integrate-Transfer-Launch complex, een aantal Titan-gerelateerde gebouwen op Cape Canaveral.
Hervormingswerkkamp
ITL (spoorwegonderneming), een Duitse goederenvervoerder.
ITL Benelux, de Nederlandse tak van dit bedrijf
De ISO 4217-code voor de Italiaanse lire